Tällholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tällholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Tällholmen, Borgå, Nyland, 
 Tällholmen, Lovisa, Nyland,

Se även
Tällholm
Tallholmen

Robotskapade Finlandförgreningar